Йозеф Хейнц (Старший) (; крещён 11 июня 1564, Базель — 15 октября 1609, Прага) — швейцарский художник.

Жизнь и творчество 
Изучал живопись в Базеле, его учителем предположительно был Ганс Бок. В 1584—1589 гг. жил и работал в Риме (за исключением 1587—1588 годов, проведённых в Венеции), где был учеником Ханса фон Аахена. С 1591 года жил в Праге, в звании придворного живописца императора Священной Римской империи Рудольфа II. С 1598 по 1609 находился попеременно в Праге и в Аугсбурге. В Аугсбурге также работал архитектором, разрабатывая экстерьер (фасад) строившегося в этом городе в стиле барокко Оружейного дома (Augsburger ZeughausАугсбург#Оружейный дом). В 1602 году император пожаловал ему дворянское звание.

Кроме работ в Аугсбурге, сохранились фрески кисти Й. Хейнца в базельском Доме танцев (Haus zum Tanz). Рисуя в Риме, он первоначально был известен как копиист, затем писал по собственным сюжетам, постепенно переходя к маньеристскому стилю. Картины Й. Хейнца посвящены главным образом мифологическим, аллегорическим и религиозным мотивам. Сохранилось около 50 его полотен и приблизительно 100 эскизов и рисунков.

Сын живописца, Йозеф Хейнц Младший (1600—1678), был также известным художником, жившим и работавшим в основном в Венеции.

Галерея

Примечания 

Художники Швейцарии
Художники Чехии
Придворные художники